Invasioni dei Mongoli
Orda d'oro
 Invasione mongola della Cina
 Invasione mongola della Corasmia
 Invasione mongola della Corea
 Invasione mongola del Giappone
 Invasioni mongole della Siria
 Incursioni mongole in Palestina
 Invasioni mongole della Polonia
 Prima invasione mongola della Polonia – 1240-1241
 Seconda invasione mongola della Polonia – 1259-1260
 Terza invasione mongola della Polonia – 1287-1288
Invasione mongola della Russia
Invasione mongola dell'Europa